Val 2005 kan syfta på:

Presidentvalet i Chile 2005–2006
Folketingsvalet i Danmark 2005
Parlamentsvalet i Irak i januari 2005
Parlamentsvalet i Irak i december 2005
Konklaven 2005 (Vatikanstaten)
Kyrkovalet 2005 (Svenska kyrkan)
Stortingsvalet i Norge 2005
Parlamentsvalet i Storbritannien 2005
Förbundsdagsvalet i Tyskland 2005